Il singolare  del Penza Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Michail Kukuškin era il detentore del titolo, ma ha perso in finale contro Arnau Brugués-Davi 4–6, 6–3, 6–2.

Teste di serie

 Michail Kukuškin (finale)
 Aleksandr Kudrjavcev (primo turno)
 Lukáš Lacko (secondo turno)
 Konstantin Kravčuk (primo turno)

  Conor Niland (primo turno, ritirato a causa di infortunio all'anca destra)
  Marco Chiudinelli (semifinali)
  Amir Weintraub (semifinali)
  Arnau Brugués-Davi (campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Penza Cup 2011